O nome Arlene foi usado para dar nome a nove ciclones tropicais no oceano Atlântico. Com isso, Arlene é o nome mais utilizado para nomear ciclones tropicais no Atlântico.

Tempestade tropical Arlene (1959) - tempestade tropical que atingiu a costa da Luisiana, Estados Unidos, provocando uma fatalidade e 500.000 dólares em prejuízos.
Furacão Arlene (1963) - furacão de categoria 2 que afetou as Bermudas, causando cerca de 300.000 dólares em prejuízos.
Furacão Arlene (1967) - furacão de categoria 1 que manteve-se distante da costa, sem provocar impactos.
Tempestade tropical Arlene (1971) - tempestade tropical que seguiu paralelamente à costa leste dos Estados Unidos. Não provocou impactos significativos.
Tempestade tropical Arlene (1981) - rara tempestade tropical num mês de Maio. Mesmo atingindo Cuba e as Bahamas, Arlene provocou apenas danos mínimos.
Furacão Arlene (1987) - furacão de categoria 1 que provocou impactos mínimos nas Bermudas, e na Península Ibérica já como um sistema extratropical.
Tempestade tropical Arlene (1993) - tempestade tropical que atingiu a costa do golfo do México, provocando 29 fatalidades e 55 milhões de dólares em prejuízos.
Tempestade tropical Arlene (1999) - tempestade tropical que se manteve distante da costa, não provocando impactos.
Tempestade tropical Arlene (2005) - tempestade tropical que atingiu o panhandle da Flórida, Estados Unidos, provocando uma fatalidade e 11,8 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação